Die Zambian Premier League 2021/22 war die 61. Auflage der höchsten Spielklasse des Landes. Meister wurde der Red Arrows FC aus Lusaka.

 

 
 
  
|}

ABSA Cup 2021/22 

|}

Weblinks 
 Zambian Premier League 2021/22 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Zambian Premier League 2021/22 in der Datenbank von soccerway.com

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb in Sambia